Grifeo – famiglia nobile italiana
 Giovannella Grifeo – attrice italiana
 Castello Grifeo – castello di Napoli
 Parco Grifeo – complesso residenziale di Napoli